Satana peut désigner :
Satana, super-héroïne de Marvel Comics
Satana, une héroïne narte de la mythologie ossète
 Tura Satana (1938-2011), actrice et ancienne gogo danseuse américaine.
 Laura Satana, une artiste tatoueuse française 
Satanas, une version du nom pour Satan